Гран-при Японии  года — шестнадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 10 по 12 октября 2008 года на трассе Фудзи.

Перед гонкой 
8 октября FIA и Bridgestone совместно с гонщиками McLaren и Ferrari: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен, Кими Райкконен и Фелипе Масса, представила шины для Гран-при Японии с раскрашенными в зелёный цвет канавками, которые будут символизировать следованию Формулы-1 программе FIA Make Cars Green (сделаем машины экологичными).

Свободные заезды

Квалификация 
Небольшая облачность. Температура воздуха +21С, трассы +24С

Квалификацию выиграл лидер чемпионата — Льюис Хэмилтон, его главный конкурент Фелипе Масса лишь пятый, однако после квалификации Фелипе намекнул на большее количество топлива в баках и пожаловался на баланс машины.

Гонка 
На старте Райкконен обошёл Хэмилтона, но Льюис перетормаживая в первом повороте поравнялся с Кими и вышиб его с траектории за что позднее получил штраф в виде проезда по пит-лейн, из-за этих манёвров вперед вышли Кубица, Алонсо и Ковалайнен, а Масса застрял за Райкконеном и потерял несколько позиций. В первом же повороте произошёл контакт между Култхардом и Накадзимой; шотландец вылетел с трассы и сошёл, японец лишился переднего антикрыла и поехал в боксы. На втором круге Хэмилтон обогнал Массу, но бразилец контратаковал и в 7 повороте, срезая шикану поравнялся с ним, произошёл контакт, машину Льюиса развернуло и он вынужден был пропустить весь пелетон, после чего поехал в боксы, поменял шины и заправил полный бак. За инцидент Масса позднее был оштрафован стюардами проездом по пит-лейн. Перед вторым пит-стопом Массы у него произошёл инцидент с Бурде в первом повороте, его развернуло, он смог быстро вернуться в гонку, но потерял несколько важных секунд. В третьей части гонки Масса атаковал, обогнал Хайдфельда и Уэббера, и смог пробиться на 8 место, отыграв у Льюиса одно очко в чемпионате. Хейкки Ковалайнен сошёл на 17 круге из-за первой в сезоне поломки McLaren. Алонсо смог пересидеть на первом пит-стопе Кубицу на круг, вышел в лидеры и выиграл в итоге гонку, Кубица пришёл вторым, Райкконен третьим. После гонки стюарды рассмотрели инцидент между Массой и Бурде и наказали француза прибавлением ко времени 25 секунд, в результате чего Фелипе поднялся на 7-ю строчку и отыграл у Льюиса не 1, а 2 очка и имеет от него отставание перед двумя оставшимися гонками в 5 очков. Ferrari заработали в гонке 8 очков, McLaren — 0, и итальянская конюшня вновь вышла на первое место в Кубке Конструкторов.

|}

  Бурде оштрафован стюардами после гонки прибавлением 25 секунд за инцидент с Массой.

Положение в чемпионате 
После Гран-при Кими Райкконен (63) и Ник Хайдфельд (56) лишились всех потенциальных шансов на титул, немного улучшили позиции по отношению к Хэмилтону (84) — Масса (79) и Кубица (72). Хэмилтону достаточно в обоих заездать приехать вторым. Массе для победы необходимо выиграть обе гонки и надеяться, что в одной из них Хэмилтон приедет третьим или ниже. Кубице необходимо при выигрыше обеих гонок, чтобы Хэмилтон набрал не более 7 очков за две гонки (например 5 и 6-е место) и чтобы Масса финишировал не выше 3-го места.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Видео трёх штрафных инцидентов на официальном сайте Ф-1
 Официальная классификация на сайте FIA 

Гран-при Японии
Октябрь 2008 года
Спорт в Японии в 2008 году